Tadeusz Nowicki (ur. 1946) – polski tenisista
 Tadeusz Nowicki (ur. 1958) – polski przemysłowiec
 Tadeusz Nowicki (1934–2021) – polski duchowny rzymskokatolicki, ksiądz infułat, Honorowy Obywatel Grudziądza
 Tadeusz Nowicki – fikcyjny bohater cyklu książek Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomka Wilmowskiego